Publi Eli Pet (en ) va ser un magistrat romà del . Formava part de la gens Èlia i era de la família dels Petus o Pet.

Va ser elegit cònsol l'any  juntament amb Gai Sulpici Llong i magister equitum del dictador Quint Fabi Ambust. Va ser un dels primers plebeus que va arribar a ser àugur l'any . Segurament va ser el pare de Gai Eli Pet, cònsol l'any 286 aC.

Referències 

Pet, Publi, 1
Cònsols romans de la dècada del 330 aC
Àugurs